

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 4 (Luxemburg), zie Spoorlijn Luxemburg - Oetrange (CFL Lijn 4)
 Lijn 4 (Rodalies Barcelona), een treinverbinding bij Barcelona
 C-4 (Cercanías Madrid), een lijn van het stadsgewestelijk treinnet rondom Madrid
 Spoorlijn 4 (België) of HSL-Noord, zie Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen
 Spoorlijn 4 (Polen), spoorlijn in Polen
 S4 (Berlijn)

Metro
Lijn 4 (metro van Barcelona)
U4 (Berlijn)
Metrolijn 4 (Boekarest) 
Brusselse metrolijn 4
Lijn 4 (metro van Busan)
Lijn 4 (metro van Madrid)
Lijn 4 (metro van Milaan)
Lijn 4 (metro van New York)
Lijn 4 (metro van Oslo)
Parijse metrolijn 4
Pravoberezjnaja-lijn of Lijn 4, metro van Sint-Petersburg
Lijn 4 (metro van Shanghai)
Premetrolijn M4 (Charleroi)

Tram
Tramlijn 4 (Amsterdam)
Tramlijn 4 (Antwerpen)
Tramlijn 4 (Brussel)
Tramlijn 4 (Gent)
Tramlijn 4 (Haaglanden)
Tramlijn 4 (Île-de-France)
Tramlijn 4 (Lyon)
Tramlijn 4 (Rotterdam)
Tramlijn 4 (Szczecin)
RandstadRail 4

Bus
 Buslijn 4 (Haaglanden), een voormalige buslijn in de regio Haaglanden
 Buslijn 4 (Kortrijk), verbindt de eindhaltes Station Kortrijk en Heule Markt

Overig
Lijn 4 (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma